Евансвил има више значења:
 Евансвил (Аљаска), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аљаска
 Евансвил (Вајоминг), град је у америчкој савезној држави Вајоминг
 Евансвил (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Евансвил (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Евансвил (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Евансвил (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота